Busuttil est un patronyme maltais d'origine arabe notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Alex Busuttil (né en 1969), joueur de football maltais ; 
 Carmel Busuttil (né en 1964), joueur de football maltais ; 
  (née en 1976), golfeuse française ; 
 Michele Busuttil (1762–1831), peintre maltais ; 
  (né en 1936), philosophe et économiste maltais ; 
 Simon Busuttil (né en 1969), homme politique maltais. 

Patronyme maltais